Бугроватка () — село, Гатищенский сельский совет, Волчанский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321681602. Население по переписи 2019 г. составляет 30 (14/16 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Бугроватка находится на правом берегу Печенежского водохранилища (река Северский Донец) в месте впадения в него реки Старица, это место считается началом Печенежского водохранилища.

Примыкает к селу Старица, на противоположном берегу село Прилипка, в 7-и км расположен г. Волчанск, село окружает большой лесной массив (дуб).

История 
 1785 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района